Рёс:

 Рёс — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Рёс, Франц (род. 1920) — военный деятель ГДР, генерал-майор.